Le canton de Pessac est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton de Pessac est un canton du département de la Gironde créé en 1790, et divisé en deux en 1982 :
 le canton de Pessac-1, composé d'une fraction de la commune de Pessac ;
 le canton de Pessac-2, comprenant le reste de la commune de Pessac..